Zvíkov (okres České Budějovice), een gemeente in de Tsjechische regio Zuid-Bohemen
Zvíkov (okres Český Krumlov), een gemeente in de Tsjechische regio Zuid-Bohemen